Мербілонга (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Мербілонга — місто у Швеції, у лені Кальмар.